

Села:
 Новоукраїнське — Дніпропетровська область, Апостолівський район.
 Новоукраїнське — Донецька область, Амвросіївський район.
 Новоукраїнське — Запорізька область, Гуляйпільський район.
 Новоукраїнське — Рівненська область, Дубенський район.
 Новоукраїнське — Чернігівська область, Ріпкинський район.

Новоукраїнське — Гулькевицький район, Краснодарський край.